Plaats in Indonesië
 Ngumbul (Todanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Ngumbul (Tulakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java